

Toponímia 
 Ávila (província) — subdivisão administrativa da Espanha
 Abilene (Síria) — região da Síria mencionada na Bíblia

Cidades 
 Ávila — cidade da Espanha, chamada Ábila pelos romanos
 Ábila de Lisânias — capital de Abilene, na Síria, atual Suque Uádi Barada
 Ábila (Pereia) — situada a leste do rio Jordão e nordeste do mar Morto
 Rapana — uma das cidades da Decápole identificada com a Abila bíblica
 Ceuta — cidade espanhola na costa sul do estreito de Gibraltar fundada como uma colónia fenícia chamada Ábila

Monte Ábila 
Monte Hacho — colina de Ceuta, na costa sul do estreito de Gibraltar (antigas Colunas de Hércules) 
Monte Muça — montanha entre Ceuta e Tânger, na costa sul do estreito de Gibraltar

Outros usos 
 Ávila (apelido) — apelido de família
 Ávila (futebolista) — meio-campista do Botafogo 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos